El Abierto de Venezuela es un campeonato de golf que se disputa en diversos puntos de Venezuela. Se jugó por primera vez en febrero de 1957 en el Caracas Country Club, siendo organizado por la Federación Venezolana de Golf, y ha continuado de manera intermitente hasta nuestros días. Ediciones antiguas se han competido bajo el nombre de "Abierto de Caracas". Forma parte del Tour de las Américas.

Algunos golfistas notables que han ganado este torneo han sido Al Geiberger, Art Wall, Jr., David Graham, Roberto de Vicenzo y Tony Jacklin. En su año de estreno hubo dos ganadores, ya que de febrero se jugó nuevamente en noviembre.

En años recientes ha adoptado nombres como el de "Canal I Abierto de Venezuela", por motivos de patrocinio.

Campeones
La siguiente es una lista de los merecedores del Campeonato desde su primera edición en 1957 hasta 2009.

Referencias

Enlaces externos
 Fedración de Golf de Venezuela — Sitio web.
 Tour de las Américas — Sitio web oficial.

Torneos de golf de Venezuela